Portugueses
 Luís de Meireles do Canto e Castro — político e escritor 
 André Francisco Meireles de Távora do Canto e Castro — político e publicista 
 Alexandre Meireles do Canto e Castro — magistrado, jornalista e escritor 
 Francisco de Meneses Meireles do Canto e Castro — 1.º Visconde de Meireles, funcionário, diplomata, político, jornalista e crítico literário 
 João do Canto e Castro — quinto Presidente da República Portuguesa 
 Henrique Canto e Castro — actor 
 João Canto e Castro — imitador, violinista e humorista 

Desambiguações de sobrenomes